Anders Sandberg Håre (ur. 7 grudnia 1999 w Burud) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Vikersund IF. Medalista mistrzostw kraju.

Jego ojcem jest Frode Håre, który również uprawiał skoki narciarskie.

Przebieg kariery 
W cyklu FIS Cup zadebiutował w grudniu 2014 w Notodden, zajmując 52. miejsce, a pierwsze punkty zdobył w marcu 2018 w Falun po zajęciu 12. pozycji. 8 grudnia 2018 w swoim debiucie w Pucharze Kontynentalnym zakończył zawody na 26. lokacie. Wystąpił na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2019, gdzie zajął 20. miejsce w konkursie indywidualnym.

W lipcu 2019 wystąpił w kwalifikacjach do zawodów Letniego Grand Prix w Hinterzarten, nie uzyskując awansu do konkursu głównego. W Letnim Pucharze Kontynentalnym 2019 dwukrotnie zajmował miejsca w pierwszej dziesiątce. 8 grudnia 2019 zwyciężył w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Vikersund. 21 grudnia 2019 zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 40. miejsce w zawodach w Engelbergu. Pierwszy punkt tego cyklu zdobył 6 stycznia 2020 dzięki zajęciu 30. pozycji w zawodach 68. Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen. W dalszej części sezonu jeszcze sześciokrotnie kończył zawody Pucharu Świata w najlepszej trzydziestce. Najwyżej sklasyfikowany był 22 lutego 2020, gdy w drugim konkursie w Râșnovie zajął 17. miejsce. Dwa razy stawał też na podium Pucharu Kontynentalnego – był 2. w Sapporo i 3. w Planicy.

W sezonie 2020/2021 Pucharu Świata punkty zdobył pięciokrotnie. Najwyżej sklasyfikowany był w otwierającym go konkursie w Wiśle, w którym zajął 16. miejsce. W Pucharze Kontynentalnym 2020/2021 dwukrotnie stanął na podium – w styczniu 2021 był 2. w Innsbrucku, a w lutym 3. w Willingen.

Czterokrotnie zdobywał punkty Letniego Grand Prix 2021. Najwyżej klasyfikowany w tym cyklu był na 11. pozycji, we wrześniowych zawodach w Szczuczyńsku. W zimowej części sezonu 2021/2022 trzy razy stawał na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego, za każdym razem zajmując 2. miejsce, a w Pucharze Świata najwyżej znalazł się na 36. lokacie.

Reprezentując okręg Buskerud, zdobywał medale mistrzostw Norwegii w zawodach drużynowych: latem 2019 brązowy w zespole męskim, latem 2020 złoty w drużynie mieszanej i srebrny w męskiej, a latem 2021 złoty w drużynie męskiej.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty A. Håre na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Six

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Titisee-Neustadt Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 19 lutego 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1999